Prudential (, ) — слово используется в названиях двух не связанных между собой страховых компаний, британской Prudential plc и американской Prudential Financial, а также ряда названных в их честь зданий:
 , второе по высоте здание Бостона.
 Пруденшал-центр, спортивная арена в Ньюарке (Нью-Джерси) команды Нью-Джерси Дэвилз.
 , Баффало (Нью-Йорк).
 , небоскрёб в Варшаве.
 , несколько зданий в городах Великобритании.
 , Ньюарк (Нью-Джерси).
 , Чикаго.
 Пруденшал плаза 2, Чикаго.